August Dickmann – attivista tedesco
 Lorenzo Dickmann – calciatore italiano